The Prisoner bezeichnet:

 Nummer 6, englische Fernsehserie aus dem Jahr 1967
 The Prisoner – Der Gefangene, Remake der Fernsehserie aus dem Jahr 2009
 The Prisoner (1990), Kinofilm

Siehe auch:
 Prisoners
 The Prisoner’s Song